Leschnewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Leschnewo (Iwanowo), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Iwanowo

Dörfer:
 Leschnewo (Kostroma, Antropowo), in der Oblast Kostroma, Rajon Antropowo
 Leschnewo (Kostroma), in der Oblast Kostroma, Rajon Kostroma
 Leschnewo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Leschnewo (Twer, Kaschin), in der Oblast Twer, Rajon Kaschin
 Leschnewo (Twer, Lichoslawl), in der Oblast Twer, Rajon Lichoslawl
 Leschnewo (Twer, Ostaschkow), in der Oblast Twer, Rajon Ostaschkow
 Leschnewo (Twer, Stariza), in der Oblast Twer, Rajon Stariza